Rother kan syfta på:

 Rother District - distrikt i Storbritannien

Personer
 Helene Rother (1908-1999), amerikansk designer
 Michael Rother (1950-), tysk musiker

Se även
 River Rother – flera floder